Das Torneig Internacional de Tennis Femení Solgironès 2019 war ein Tennisturnier für Damen in La Bisbal d’Empordà. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 13. bis 19. Mai 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in La Bisbal d’Empordà